Названием Битва за Тир или Осада Тира называют следующие сражения за город Тир (современный Ливан):
 Взятие Тира Гиксуранами (согласно Санхуниатону, в 1300 году до н. э.)
 Осада Тира Тиглатпаласаром III в 732 году до н. э.
 Осада Тира Салманасаром V в 725 году до н. э.
 Осада Тира Синаххерибом в 701 году до н. э.
 Осада Тира Асархаддоном в 671 году до н. э.
 Осада Тира Ашшурбанапалом в 663 году до н. э.
 Осада Тира Навуходоносором II в 586 — 573 годах до н. э.
 Осада Тира Александром Македонским в 332 году до н. э.
 Осада Тира Антигоном I Одноглазым в 314—313 годах до н. э.
 Осада Тира войсками Фатимидов в 996—998 годах.
 Осада Тира крестоносцами в 1111 году (неудачная).
 Осада Тира крестоносцами в 1124 году (удачная).
 Осада Тира Салах ад-Дином в 1187 году.
 Штурм Тира Мамлюками в 1291 году.
 Взятие Тира израильтянами в ходе Первой Ливанской войны 1982 года.

Примечания